Kauksi (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa
 Kauksi (Põlva), een plaats in de Estlandse gemeente Põlva vald, provincie Põlvamaa